Penard ist der Nachname folgender Personen:
 Arthur Philip Penard (1880–1932), surninamesischer Ornithologe und Bruder von Thomas Edward Penard.
 Eugène Penard (1855–1954), schweizerischer Biologe
 Frederik Paul Penard (1876–1909), surninamischer Ornithologe und Bruder von Thomas Edward Penard.
 Thomas Edward Penard (1878–1936), surinamisch-US-amerikanischer Elektroingenieur und Ornithologe.